Сборная Казахстана участвовала на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2014, где заняла последнее место, проиграв все встречи - 6 в основное время, 1 в овертайме и 1 по буллитам. По итогам чемпионата Казахстан покинул высший дивизион и на чемпионате мира 2015 выступит в первом дивизионе.

Состав сборной

Полевые игроки

Вратари

Матчи

Итог 
Казахстан с двумя очками занял последнее место на чемпионате и вместе с Италией покинул элитный дивизион. В 2015 году выступит в группе A первого дивизиона.

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой